Актуали́зм (от  — настоящий, действительный) в разных науках:
 Актуализм (геология) — один из основных принципов в геологии.
 Принцип актуализма в науке и философии

См. также 
 Актуализатор

Примечания